Ха́нна Ха́ррелл (, род. 26 сентября 2003 года) — американская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Оловянная медалистка чемпионата США 2019 года.

Кроме того, за год до этого, в 2018 году, она уже завоевывала оловянную медаль чемпионата США, только в юниорской категории.

В марте 2019 года впервые представила свою страну на чемпионате мира среди юниоров и заняла там 7-е место.

Биография 
Родилась в Расселвилле (штат Арканзас) 26 сентября 2003 года.

Сезон 2015/2016 
В январе 2016 года завоевала серебряную медаль чемпионата США в разряде juvenile.

Сезон 2016/2017 
В январе 2016 года заняла 6-е место чемпионата США в разряде новисов ().

Сезон 2017/2018 
В сезоне 2017/2018 состоялся её дебют юниорской серии Гран-при. Она выступила только на одном этапе, в октябре в Италии, заняв там 7-е место.

В январе 2018 года снова выступает на чемпионате США, на это раз в юниорской категории, и завоевывает оловянную медаль (за 4-е место, вслед за Алисой Лю, Пуджой Калян и Тин Цуэй).

Сезон 2018/2019 
В октябре 2018 года второй раз выступает на турнире из юниорской серии Гран-при, на этот раз в Армении, и там тоже занимает 7-е место.

В январе 2019 года выступает на чемпионате США уже во взрослой категории и на этот раз тоже завоевывает оловянную медаль (за 4-е место, вслед за той же Алисой Лю, Брэди Теннелл и Мэрайей Белл).

В марте впервые представила свою страну на чемпионате мира среди юниоров. Была 5-й в короткой программе и 9-й в произвольной и заняла итоговое 7-е место. Другая представительница США, Тин Цуэй, стала 3-й — вслед за представительницами России Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

Спортивные достижения

Программы

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы США